LAnnunciazione è l'annuncio del concepimento e della nascita verginale di Gesù. All'Annunciazione sono state dedicate:

Arte 
 Annunciazione nell'arte

Architetture religiose 

 Basilica dell'Annunciazione, a Nazaret

Pitture e opere

Opere di Álvaro Pires de Évora 

Annunciazione, Museo nazionale d'arte antica, Lisbona
Dittico dell'Annunciazione, John and Mable Ringling Museum, Sarasota
Dittico dell'Annunciazione, Galleria nazionale dell'Umbria, Perugia

Opere di Andrea del Sarto 

 Annunciazione coi santi Michele Arcangelo e Godenzo, Galleria Palatina, Firenze
 Annunciazione Della Scala, Galleria Palatina, Firenze
 Annunciazione di San Gallo, Galleria Palatina, Firenze

Opere del Beato Angelico 

 Annunciazione, Prado, Madrid
 Annunciazione del corridoio Nord, Museo di San Marco, Firenze
 Annunciazione dellArmadio degli Argenti, Museo di San Marco, Firenze
 Annunciazione della cella 3 di San Marco, Museo di San Marco, Firenze
 Annunciazione di Cortona, Museo diocesano, Cortona
 Annunciazione di San Giovanni Valdarno, Museo della basilica di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni Valdarno
 Annunciazione e Adorazione di Magi nei Quattro reliquiari della Vergine

Opere di Sandro Botticelli 

 Annunciazione, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
 Annunciazione, Metropolitan Museum, New York
 Annunciazione di Cestello, Galleria degli Uffizi, Firenze

 Annunciazione di San Martino alla Scala, Galleria degli Uffizi, Firenze

Opere di Robert Campin 

Annunciazione, Museo reale delle belle arti del Belgio, Bruxelles
Annunciazione, Museo del Prado, Madrid

Opere di Jan van Eyck 

 Annunciazione, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
 Annunciazione, National Gallery of Art, Washington
 Annunciazione nel Polittico di Gand, Cattedrale di San Bavone, Gand

Opere di El Greco 

 Annunciazione, Santuario di Nostra Signora della Carità, Illescas
 Annunciazione, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
 Annunciazione, Museo del Prado, 1596-1600, Museo del Prado, Madrid
 Annunciazione, Museo del Prado, 1570-1572, Museo del Prado, Madrid
 Annunciazione, Museo de Santa Cruz, Toledo
 Annunciazione, Cattedrale di Santa Maria, Sigüenza
 Annuciazione nel Trittico di Modena, Galleria Estense, Modena

Opere di Filippino Lippi 

 Annunciazione, Filippino Lippi, Galleria dell'Accademia, Firenze
 Annunciazione e santi, Museo nazionale di Capodimonte, Napoli

Opere di Filippo Lippi 

 Annunciazione, National Gallery, Londra
 Annunciazione, Frick Collection, New York
 Annunciazione, National Gallery of Art, Washington
 Annunciazione con san Giuliano, Museo civico, Prato
 Annunciazione delle Murate, Alte Pinakothek, Monaco
 Annunciazione di palazzo Barberini, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, Roma
 Annunciazione Doria, Galleria Doria Pamphilj, Roma
 Annunciazione Martelli, basilica di San Lorenzo, Firenze
 Vergine annunciata, Angelo annunciante, sant'Antonio Abate e san Giovanni Battista, Uffizi, Firenze

Opere di Lorenzo Lotto 

 Annunciazione di Recanati, Museo civico Villa Colloredo Mels, Recanati
 Annunciazione, tarsia, Basilica di Santa Maria Maggiore, Bergamo

Opere di Jacopo Tintoretto 
 Annunciazione, Tintoretto, Scuola grande di San Rocco, Venezia\
 Annunciazione, Tintoretto, Chiesa di San Rocco, Venezia

Opere di Tiziano Vecellio 

 Annunciazione Malchiostro, Cattedrale di San Pietro, Treviso 
 Annunciazione, Museo nazionale di Capodimonte, Napoli
 Annunciazione, chiesa di San Salvador, Venezia
 Annunciazione, Scuola grande di San Rocco, Venezia
 Annunciazione nel Polittico Averoldi, collegiata dei Santi Nazaro e Celso, Brescia

Opere di Paolo Veronese 

 Annunciazione, Galleria degli Uffizi, Firenze
 Annunciazione, Gallerie dell'Accademia, Venezia

Opere di altri pittori 

 Annunciazione, Antonello da Messina, Museo di Palazzo Bellomo, Siracusa
 Annunciazione, Alesso Baldovinetti, Uffizi, Firenze
 Annunciazione di Sarteano, Domenico Beccafumi, chiesa di San Martino in Foro, Sarteano
 Annunciazione, Giovanni Bellini, Gallerie dell'Accademia, Venezia
 Annunciazione, Caravaggio, Musée des Beaux-Arts, Nancy
 Annunciazione, Cima da Conegliano, Ermitage, San Pietroburgo
 Annunciazione, Cima da Conegliano, Detroit Institute of Arts, Detroit
 Annunciazione, Correggio, Galleria nazionale, Parma
 Annunciazione di Ascoli, Carlo Crivelli, National Gallery, Londra
 Annunciazione 598, attribuita a Lorenzo di Credi o a Leonardo da Vinci, Louvre, Parigi
 Annunciazione, Floriano Ferramola, chiesa di Santa Maria del Carmine, Brescia
 Annunciazione, Francesco di Simone da Santacroce, 1504, Accademia Carrara, Bergamo
 Annunciazione, Frei Carlos, Museo nazionale d'arte antica, Lisbona
 Annunciazione, Gentile da Fabriano, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano
 Annunciazione, Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova
 Annunciazione, Guercino, Chiesa di Santa Maria Maggiore, Pieve di Cento
 Annunciazione, Leonardo da Vinci, Uffizi, Firenze
 Annunciazione, Stephan Lochner, Wallraf-Richartz Museum, Colonia
 Annunciazione, Ambrogio Lorenzetti, Pinacoteca Nazionale, Siena
 Annunciazione, Lorenzo di Credi, Uffizi, Firenze
Annunciazione, Maestro di La Seu d'Urgell, Museo nazionale d'arte della Catalogna, Barcellona
 Annunciazione, Domenico Malpiedi, San Ginesio
 Annunciazione tra i santi Ansano e Margherita, Simone Martini e Lippo Memmi, Uffizi, Firenze
 Annunciazione, Masolino, National Gallery of Art, Washington
 Annunciazione, Hans Memling, Metropolitan Museum, New York
 Annunciazione, il Moretto, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia
 Annunciazione Bartolini Salimbeni, Lorenzo Monaco, Basilica di Santa Trinita, Firenze
 Annunciazione, Paolo Uccello, Ashmolean Museum, Oxford
 Annunciazione di Fano, Perugino, chiesa di Santa Maria Nuova, Fano
 Annunciazione, Piero della Francesca, basilica di San Francesco, Arezzo
 Annunciazione, Giambattista Pittoni, Gallerie dell'Accademia, Venezia
 Annunciazione, Pontormo, chiesa di Santa Felicita, Firenze
 Annunciazione, Ludovico Pozzoserrato, Duomo, Conegliano
 Annunciazione, Andrea Previtali, chiesa di Santa Maria Annunziata al Meschio, Vittorio Veneto
 Ecce Ancilla Domini, Dante Gabriel Rossetti, Tate Gallery, Londra
 Annunciazione, Peter Paul Rubens, Rubenshuis, Anversa
 Annunciazione, Enea Salmeggia, Certosa di Garegnano, Milano
Annunciazione, Pere Serra, Pinacoteca di Brera, Milano
 Annunciazione, Luca Signorelli, Pinacoteca e museo civico, Volterra
Annunciazione, Grão Vasco, Museo di Lamego, Lamego
 Annunciazione, Bartolomeo Vivarini, chiesa di Maria santissima Annunziata, Modugno
 Annunciazione, di Giovanni Gerolamo Savoldo, nella pinacoteca del Museo civico d'Arte, a Perdenone

Polittici dell'Annunciazione 

 Trittico dell'Annunciazione, Barthélemy d'Eyck, diviso tra chiesa della Maddalena e cattedrale di San Salvatore, Aix-en-Provence
 Trittico dell'Annunciazione, Carlo Braccesco, Louvre, Parigi
 Trittico di Mérode, Robert Campin, Metropolitan Museum, New York
 Polittico dell'Annunciazione, Giovanni del Biondo, Galleria dell'Accademia, Firenze
 Trittico dell'Annunciazione, Lorenzo Monaco, Galleria dell'Accademia, Firenze
 Annunciazione di Sant'Alessandro, Jacopo Bellini, Chiesa di Sant'Alessandro, Brescia
 Trittico dell'Annunciazione, Rogier van der Weyden, Galleria Sabauda, Torino

Scultura 
 Annunciazione Cavalcanti, Donatello, Basilica di Santa Croce, Firenze
 Annunciazione, Anton Maria Maragliano, oratorio del Cristo Risorto, Savona
 Annunciazione di Castel Goffredo, Elia della Marra, Castel Goffredo

Altro 
 Annunciazione della Beata Vergine Maria a Via Ardeatina, diaconia